Wavrechain kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Wavrechain-sous-Denain, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Wavrechain-sous-Faulx, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,